La Rosita kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Rosita, Sonora, ort, Huatabampo, 
 La Rosita, Tamaulipas, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar